Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2014/15 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2014/15 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße war nicht beschränkt, allerdings wurden nicht alle gemeldeten Spieler auch eingesetzt. Während White Rose mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der zweiten Mannschaft von Barbican 23 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 235 Spieler zum Einsatz, von denen 47 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit jeweils 9 Punkten aus 11 Partien waren Mark Hebden (Guildford), James Adair (White Rose) und Andrew Greet (Wood Green). Mit Živilė Šarakauskienė, Callum Kilpatrick, Roger Emerson (alle Guildford), Jahongir Vakhidov, Benjamin Arvola (beide Wood Green), Jonathan Parker (Barbican), Robin Nandi (Oxford), Stephen Prior (Grantham Sharks), Elaine Bamber (Cambridge) und David Cummings (South Wales Dragons) erreichten zehn Spieler 100 %, von diesen spielten Šarakauskienė, Vakhidov, Arvola und Parker zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2014), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2014; ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

Cheddleton and Leek Chess Club

White Rose Chess

Blackthorne Russia

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Oxford

Grantham Sharks

Wood Green Hilsmark Kingfisher

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Cambridge University Chess Club

e2e4.org.uk

South Wales Dragons

Hackney

Warwickshire Selects

The ADs

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt 22 Spieler der Vereine Guildford A&DC und des Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 John Emms (White Rose) und Philip Crocker (Barbican) haben keine Ranglistennummer.

Weblinks 
 Turnierseite der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015